Иохер — фамилия.

Известные носители:

 Иохер, Адам-Феофил-Константин Адамович (1833—1900) — генерал-лейтенант Русской императорской армии, военный инженер, педагог, член конференции Николаевской инженерной академии.
 Иохер, Адам-Бенедикт (1791—1860) — польский историк; профессор латинского языка Виленского университета.

См. также 
 Йохер

Примечания